Köztársaság (Republic): A Star Wars univerzumban játszódó, harmincnégy különböző történetből álló képregénysorozatot Jan Strnad, Timothy Truman, John Ostrander, Pat Mills, Doug Petrie, Haden Blackman, Randy Stradley és Welles Hartley írták. 1998. december és 2006. február között képregényfüzetekben, 2000. május és 2006. május között gyűjteményes képregényekben (TPB) jelent meg a Dark Horse Comics kiadásában. Magyarországon a Semic Interprint kiadásában jelent meg a tizennegyediktől a tizenkilencedik történetig: Áldozathozatal, Kamino védelme, A háború új arca, Becsapódás, Kettős álca, A Jabiim-i csata 2003. októbere és 2004. augusztusa között, majd a huszonkettedik, huszonnegyedik, huszonötödik, huszonnyolcadik történet: Holtvágányok, Csapás az árnyak közül, Vérvonalak, Páncél 2005. februárja és áprilisa között képregényfüzetekben. A Köztársaság történetei 67 és 19 évek között játszódnak az Új remény eseménye előtt.

Dark Horse Comics

A lázadás előszele

Sikeres igazságszolgáltatás

A külvilági

A malastare-i küldetés

Szürkület

A végtelen határa

Csillagtörés

Vadászat Aurra Singre

Sötétség

A Stark hiperűrháború

A devaroni változat

Avatási rítus

Becsület és kötelesség

Áldozathozatal

Bajtársak

Jango hagyatéka

Sosem lesz vége

A háború új arca

Becsapódás

Kettős álca

A Jabiim-i csata

Ellenséges frontvonalak

Gyűlölet és félelem

Holtvágányok

Senkiföldje

Csapás az árnyak közül

Vérvonalak

Erőfitogtatás

Örök fiatal

Páncél

Rendili csillaghajói

Nyomkeresés

Saleucami ostroma

Lojalitás

Út az ismeretlenbe

Rejtett ellenség

Marvel Comics

Star Wars Epic Collection: The Empire Volume 1

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 1

Star Wars Epic Collection: Rise of the Sith Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Menace Revealed Volume 1

Star Wars Epic Collection: The Menace Revealed Volume 2

Star Wars Epic Collection: The Clone Wars Volume 3

Források

 halozsak.hu

 starwars.wikia.com

 swbooks.co.uk 

 db.kepregeny.net

Csillagok háborúja képregények